Tag und Nacht steht für:

 Tag und Nacht (Album), Musikalbum von Schiller (Musikprojekt) (2005)
 Tag und Nacht (Fernsehserie), Schweizer Fernsehserie (2008/2009)
 Tag und Nacht (Film), österreichischer Film von Sabine Derflinger (2011)
 Tag und Nacht, anderer Name für Glaskräuter, siehe Glaskräuter #Etymologie und Trivialnamen
 Tag und Nacht, eine Grafik von M. C. Escher

Siehe auch:
 Berlin – Tag & Nacht, deutsche Fernsehserie (ab 2001)
 Nacht und Tag
 Night and Day
 Tag und Nacht denk’ ich an Dich, US-amerikanischer Film von Michael Curtiz (1946)